Il doppio del torneo di tennis Dreamland Egypt Classic 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrici Laurence Courtois e Arantxa Sánchez-Vicario che hanno battuto in finale 7–5, 1–6, 7–6 Irina Spîrlea e Caroline Vis.

Teste di serie
 Irina Spîrlea /  Caroline Vis (finale)
 Laurence Courtois /  Arantxa Sánchez-Vicario (campionesse)
 Sabine Appelmans /  Kristie Boogert (semifinali)
 Caroline Dhenin /  Barbara Rittner (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dreamland Egypt Classic 1999